Servilia Caepionis (morte en  ou ) est la mère de Brutus et une des maîtresses de César. Elle est la demi-sœur, par sa mère, de Caton d'Utique. Son grand-père, Quintus Servilius Caepio, est le consul de -106, qui en -105 a causé la défaite romaine à Orange. Sa mère était Livia Drusa.

Biographie
On connaît peu de choses de la jeunesse de Servilia. Elle est issue d'une famille patricienne qui peut remonter à Caius Servilius Ahala et était l'aînée de Quintus Servilius Caepio et Livia Drusa. Ses parents eurent deux autres enfants : Servilia la Jeune et Quintus Servilius Caepio. Ils divorcèrent quand elle était encore jeune et sa mère épousa Marcus Porcius Cato (qui était donc le père du demi-frère de Servilia, Caton d'Utique). Par la suite, sa mère et son beau-père moururent et Servilia fut élevée par son oncle maternel Marcus Livius Drusus, qui fut tribun de la plèbe. Il mourut quand elle avait 16 ans.

Avant , elle épousa Marcus Junius Brutus l'Aîné qui devint tribun de la plèbe en  et fonda la colonie de Capoue. Ils eurent un enfant Brutus, né aux environs de  Après la mort de Sylla, Brutus père fut tué par Pompée après la reddition de Modène où il avait combattu en . Servilia épousa en secondes noces  Decimus Junius Silanus avec qui elle eut trois filles : Junia Prima, Junia Secunda et Junia Tertia.

Avant , elle devint la maîtresse de Jules César et le resta jusqu'à sa mort en  César était très épris de Servilia et quand il rentra de la guerre des Gaules, il lui offrit une perle noire d'une valeur de six millions de sesterces (somme colossale pour l'époque). On raconte qu'elle lui offrit sa troisième fille quand son intérêt pour elle commença à baisser. Une rumeur circulait, faisant de Junia Tertia la fille de César mais il est fort improbable que les deux histoires soient vraies. On chuchota également que Brutus était le fils de César mais cela est improbable car César n'était que de quinze ou seize ans plus âgé que Brutus.

Servilia était une patricienne et une fervente adepte de la République. Sa liaison avec César, entamée en  ou avant, lui a conféré une influence politique au cours de la guerre civile romaine.

Durant un débat au sénat sur le sort à réserver aux conspirateurs de Catilina, quelqu'un remit une lettre à César. Caton, le demi-frère de Servilia, et César avaient des opinions divergentes dans le débat. Caton accusa César de correspondre avec les conspirateurs et demanda que la lettre soit lue à haute voix. Caton découvrit alors avec horreur qu'il s'agissait d'une lettre d'amour de sa demi-sœur.

Servilia exerçait encore de l'influence sur Caton et sur son fils Brutus à cette époque mais en , la guerre civile éclata et Caton quitta Rome pour soutenir Pompée malgré les liens entre Servilia et César. Bien que Brutus gardât de la rancune contre Pompée pour la mort de son père, il le rejoignit. En , Pompée fut battu à la bataille de Pharsale. César donna l'ordre à ses officiers de ne pas faire de mal à Brutus s'ils le voyaient dans la bataille, probablement par respect pour Servilia. En , César défit Scipion à la bataille de Thapsus et Caton se suicida.

À la mort de son oncle, Brutus divorça de sa première femme Claudia Pulchra et épousa sa cousine Porcie, la fille de Caton. Servilia semble avoir regretté ce mariage ; il causa en effet un mini-scandale car Brutus ne donna pas d'explication à ce renvoi. Elle était également jalouse de l'affection que montrait Brutus pour Porcie et elle vit l'influence que Porcie pouvait exercer sur Brutus. Le mariage causa une scission entre la mère et le fils. Porcie influença probablement Brutus dans sa décision d'attaquer César en –44.

Après l'assassinat de Jules César par son fils Brutus et son beau-fils Cassius, les conspirateurs se réunirent dans la maison de Servilia. Les trois femmes présentes furent Servilia, Porcie et Junia Tertia. Malgré cela, elle évite les proscriptions du second triumvirat. Après la mort de Brutus, elle vécut le reste de sa vie dans un confort et une aisance relative grâce aux bons soins de l'ami de Cicéron, Atticus. Les cendres de son fils lui furent rendues après la bataille de Philippes et elle mourut de mort naturelle, tout comme Junia Tertia. Porcie, au contraire, mourut en 43 ou  de cause incertaine, bien que la plupart des historiens pensent qu'elle se soit suicidée après la mort de Brutus.

Famille

Film 
 Rome, série télévisée de 2005, avec Lindsay Duncan dans le rôle de Servilia.
Astérix aux Jeux olympiques, film de 2008, où elle est mentionnée par Brutus.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
  Susan Treggiari, Servilia and her family, Oxford, 2019.

Article connexe 
 Place des femmes dans la Rome antique

Liens externes 

Personnalité féminine de la Rome antique
Date de naissance incertaine (IIe siècle av. J.-C.)
Décès en 42 av. J.-C.
Jules César